Abstrich steht für:
 Abstrich (Medizin), Entnahme von körpereigenem Untersuchungsmaterial
 die abwärts gerichtete Bogenführung bei Streichinstrumenten, siehe Strich (Streichinstrument)
 den abwärts geführten Strich in einer Handschrift, siehe Strichstärke